Верзе́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 330 км на південний схід від Парижа, 110 км на південь від Діжона, 11 км на північний захід від Макона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 307 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 748,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Верзе на сайті французького Національного інституту географії
 Офіційний сайт Сайт мерії муніципалітету Верзе
 Верзе на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Верзе на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Верзе на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Верзе на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сона і Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Сона і Луара